«Хорошие мальчики» — американский комедийный фильм режиссёра Джина Ступницки. Мировая премьера состоялась на кинофестивале «South by Southwest» 11 марта 2019 года. Фильм вышел в широкий прокат в США 14 августа того же года, получил положительные отзывы кинокритиков и собрал $ 111 млн. при бюджете в $ 20 млн.

Сюжет 

Фильм рассказывает о трёх друзьях, прогуливающих школу, чтобы получить незабываемые впечатления…

В ролях

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2019 года
Фильмы США 2019 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы о детях
Фильмы, спродюсированные Сетом Рогеном